Child är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Desmond Child
 Jane Child
 John Child
 John Child (volleybollspelare)
 Josiah Child
 Julia Child (1912–2004), amerikansk kock och kokbooksförfattare
 Lee Child
 Lydia Maria Child

Engelska efternamn